

Aziende 
 Amazon.com – società di commercio elettronico statunitense

Cinema 
 Amazon – film del 1990 diretto da Mika Kaurismäki
 Amazon – film del 1997 diretto da Kieth Merrill

Fumetto 
 Amazon – personaggio del manga ed anime One Piece
 Amazon – altra identità di Man-Killer, personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Amazzone (Amazon) – personaggio della linea Amalgam Comics

Informatica 
 Amazon – estensione del set POWER

Letteratura 
 Amazon – romanzo di Gianluigi Zuddas

Musica 
 Amazon – gruppo musicale brasiliano
 Amazon – titolo di diverse tracce dell'album The Trilogy Vinyl dei Melvins del 2000

Televisione 
 Amazon – serie televisiva del 1999-2000

Videogiochi 
 Amazon – videogioco per Apple II

Trasporti 
 Amazon – primo nome del brigantino Mary Celeste
 Classe Amazon – Classe Type 21 (fregata)
 Volvo Amazon – automobile della Volvo

Pagine correlate 
 Amazons